Gordana steht für:
 Cavezzana Gordana, Ortsteil von Pontremoli, Provinz Massa-Carrara, Region Toskana, Italien
 Torrente Gordana, Nebenfluss der Magra in der Provinz Massa-Carrara, Region Toskana, Italien
 Gordana (Vorname), Namensträgerinnen siehe dort